Rear admiral (littéralement « amiral de l'arrière ou arrière-amiral »)  est un grade de la force navale dans plusieurs pays : 
 rear admiral, en Australie ;
 rear admiral, aux États-Unis ; 
 rear admiral, au Royaume-Uni.

Voir aussi 
 , grade utilisé dans certaines marines francophones.